В Соединённых Штатах насчитывается 24 округа с названием Джэ́ксон ():

 округ Джэксон — штат Айова
 округ Джэксон — штат Алабама
 округ Джэксон — штат Арканзас
 округ Джэксон — штат Висконсин
 округ Джэксон — штат Джорджия
 округ Джэксон — штат Западная Виргиния
 округ Джэксон — штат Иллинойс
 округ Джэксон — штат Индиана
 округ Джэксон — штат Канзас
 округ Джэксон — штат Кентукки
 округ Джэксон — штат Колорадо
 приход Джэксон — штат Луизиана
 округ Джэксон — штат Миннесота
 округ Джэксон — штат Миссисипи
 округ Джэксон — штат Миссури
 округ Джэксон — штат Мичиган
 округ Джэксон — штат Огайо
 округ Джэксон — штат Оклахома
 округ Джэксон — штат Орегон
 округ Джэксон — штат Северная Каролина
 округ Джэксон — штат Теннесси
 округ Джэксон — штат Техас
 округ Джэксон — штат Флорида
 округ Джэксон — штат Южная Дакота